Murray Shire är en region i Australien. Den ligger i delstaten New South Wales, i den sydöstra delen av landet, omkring 620 kilometer väster om delstatshuvudstaden Sydney. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Följande samhällen finns i Murray Shire:

 Moama
 Mathoura
 Bunnaloo

Trakten runt Murray Shire består till största delen av jordbruksmark. Trakten runt Murray Shire är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i New South Wales